Dioxinskandal steht für:

 der Skandal um das Entlaubungsmittel Agent Orange
 Sevesounglück, Chemieunfall 1976 durch Dioxinaustritt
 der Skandal um eine US-amerikanische Kleinstadt, die in den 1980er Jahren deshalb abgerissen wurde, siehe Times Beach
 der Skandal um dioxinverseuchtes Kieselrot 1991
 Belgischer Dioxin-Skandal von 1999
 der Skandal um dioxinverseuchtes Futtermittel in Deutschland 2010, siehe Harles und Jentzsch #Dioxin-Skandal